Золотоголовая иридосорния () — вид птиц из семейства танагровых. Выделяют четыре подвида.

Распространение 
Обитают в Колумбии, Эквадоре, Перу и Венесуэле.

Описание 

Длина тела 15 см, вес 18—28 г. Клюв короткий и толстый. У представителей номинативного подвида верх головы золотистого цвета.

Вокализация 
Это довольно тихие птицы. Они издают высокие тонкие звуки «сииип», а также короткие «тсит».

Биология 
Было исследовано содержимое трёх птичьих желудков. Один из них содержал только растительный материал, другой только животное содержимое, третий — смешанное.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/yellow-scarfed-tanager-iridosornis-reinhardti

Танагровые
Животные, описанные в 1842 году
Птицы Южной Америки